Plaats in Indonesië
 Panunggulan (Tunjung Teja), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Panunggulan (Muara Batang Gadis), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra